De Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 1992 was de dertiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 6 september 1992 op het Circuit Kyalami nabij Midrand, Zuid-Afrika.

Wayne Rainey werd voor het derde seizoen op een rij gekroond tot 500 cc-kampioen met een derde plaats in de race, na lang blessureleed van zijn enige concurrent Mick Doohan. Alessandro Gramigni werd gekroond tot 125 cc-kampioen met eveneens een derde plaats in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1992
Zuid-Afrika
Sport in Gauteng